Четыре континента, также известная как Четыре реки Рая — картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса, созданная в 1610-х годах.

Рубенс часто включал в свои живописные аллегории символы античной мифологии. Перевернутые урны являются атрибутами древних богов, обитавших в реках 4 сторон света: Африки, Азии, Европы, Америки. Речные божества показаны отдыхающими под пологом, окруженные вниманием нагих женщин. Тигрица представляет реку Тигр, а путти играют с крокодилом, символом Нила.

Также есть обратное мнение. Стороны света в искусстве, обычно, изображались как женские фигуры и символизировали международное распространение Христианского мира. Четыре женщины, символизирующие четыре стороны света, и, сопровождающие их мужчины, отдыхают под навесом.
Азия, немного поднятая, сидит слева, сопровождаемая Гангом. Чуть ниже мощный Нил обнимает черную красавицу Африку.
Справа, напротив Азии, сидит золотоволосая Европа с Дунаем. На заднем плане самая молодая Америка (самый молодой континент). 
Дикие, рычащие животные и младенцы оживляют сцену и характерны для картин Рубенса.

Искусствовед Элизабет МакГрат предлагает иную трактовку женских фигур на картине, полагая, что это водные нимфы, являющиеся источниками рек. МакГрат также предложила речные названия, Тигр вместо Дуная и Евфрат вместо Рио-де-ла-Плата, утверждая, что эти имена также появляются в христианской экзегетики.

Примечания 

Картины Питера Пауля Рубенса
Картины из собраний Музея истории искусств в Вене
Аллегорические картины